Nikolaj of Nikolai is een Oost-Slavische variant van de mannelijke naam Nicholas, wat 'overwinning van het volk' betekent. Kolja is een korte naam voor Nikolaj. 

Nikolai (Alaska), een stad in de Verenigde Staten
Nikolai Airport, de luchthaven van Nikolai, Alaska
Nikolai (wodka), een merk wodka
Mikołów, een Poolse stad

Personen

 Nicolaas I van Rusland (1796–1855), of Nikolaj I, keizer van Rusland van 1825 tot 1855
 Nicolaas II van Rusland (1868–1918), of Nikolaj II, laatste keizer van Rusland, van 1894 tot 1917
 Nikolai van Monpezat (geboren in 1999), Deense graaf
 Nikolai (predikant) (1929-2019), Griekse predikant

Zie ook 
Alle pagina's met titels die beginnen met Nikolai, met onder andere personen met de voornaam Nikolai.
Alle pagina's met titels die beginnen met Nikolaj, met onder andere personen met de voornaam Nikolaj.
Alle pagina's met titels die beginnen met Nikolay, met onder andere personen met de voornaam Nikolay.
Nicola (doorverwijspagina)